È stata una fotomodella e indossatrice  di bikini nota per la particolare bellezza e il fisico prosperoso.

Yuko inizia la carriera di fotomodella nel 1995 ed è stata di frequente la cover girl nelle riviste giapponesi di bikini. Smette di posare nel 1998 mentre il ritiro ufficiale si avrà nel 2000.
Si concentra così nella carriera musicale, suo interesse principale. 
Nel 2003 esce il suo primo album intitolato Blue sotto etichetta Universal Japan.

Oggi Yūko Aoki è cantante nella band Icy Blue.

Collegamenti esterni
 Aoki Yuko Official Website